

Codici 
 SX – codice FIPS 10-4 di Georgia del Sud e isole Sandwich meridionali
 SX – codice vettore IATA di Skybus Airlines

Musica 
 SX Guitars – produttore di strumenti musicali

Religione 
 S.X. – sigla della Pia Società di San Francesco Saverio per le Missioni Estere (Saveriani)

Altro 
 SX – abbreviazione per sinistra, formata in maniera analogica sul modello di "DX"
 In esperanto SX è un altro modo per scrivere la lettera Ŝ
 .sx – dominio di primo livello nazionale di Sint Maarten